Die Dubai Tennis Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis 5. März 2006 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf einem Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Las Vegas das Tennis Channel Open und in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres ist genau wie die Dubai Tennis Championships Teil der Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Los Vegas zur niedriger dotierten ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Schweizer Roger Federer, der zum vierten Mal in Folge als Setztlistenerster das Finale erreichte. Auf dem Weg ließ er keinen Satzverlust zu. Nur im Finale musste er sich seinem Dauerrivalen Rafael Nadal (Nr. 2 der Setzliste) in drei Sätzen geschlagen geben. Für Nadal war es der erste Finalsieg gegen Federer. Es war sein erster Titel der Saison und sein 13. Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Martin Damm und Radek Štěpánek, spielten dieses Jahr beide mit anderen Partnern; Štěpánek schied mit Tomáš Berdych im Viertelfinale aus, während Damm im Halbfinale mit Leander Paes ausschied. Im Finale standen sich die Nummer 1 und 2 der Setzliste gegenüber. Die Zweiten Paul Hanley und Kevin Ullyett gewannen schließlich im Match-Tie-Break gegen Mark Knowles und Daniel Nestor. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel. Für Hanley war es der 15. Doppeltitel seiner Karriere, für Ullyett der 26.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Dubai